Adalbert Ricken – sacerdote cattolico e micologo tedesco
 Lars Ricken – ex calciatore tedesco
 David Laurin Ricken – vescovo cattolico statunitense